Sten Wahlund ist der Name folgender Personen:

* Sten Wahlund (Genetiker) (1901–1976), schwedischer Genetiker, Statistiker, Hochschullehrer und Politiker, siehe Wahlund-Effekt 
 Sten Wahlund (Sänger) (1940–2011), schwedischer Opernsänger (Bass)